Längelmäki är en före detta kommun i landskapet Birkaland i Västra Finlands län. Längelmäki hade 1 673 invånare (31.12.2005)  och en yta på 496,89 km².

Kommunen Längelmäki upphörde den 1 januari 2007. Den västra kommundelen slogs samman med staden Orivesi och den östra med staden Jämsä.

Referenser 

Jämsä
Orivesi
Före detta finländska kommuner